Decembristenopstand, ook wel dekabristenopstand genoemd
 Dekabrist-klasse, een klasse van Russische onderzeeboten